Typ 110 oder Type 110 steht für:

 NSU Typ 110, Automodell der Marke NSU
 Sietas Typ 110, Frachtschiffstyp der Sietas-Werft
 Bristol Type 110, britisches Flugzeug von Bristol

Abkürzung